Båtyxekultur kan syfta på:

 Stridsyxekultur – en relativt enhetlig arkeologisk kultur som förekommer i ett område av södra Sverige-Norge 2900-2800 f.Kr.
 Båtyxekulturen i Finland – en kultur i Sydvästra Finland under stenåldern
 Snörkeramisk kultur – ett samlingsbegrepp över en arkeologisk kulturgrupp, i Nord-, Central- och Östeuropa samt in i Ryssland under neolitisk tid
 Enkeltgravskultur – en neolitisk kultur omkring 2900–2400 f.Kr. som troligen kom söderifrån till Holstein och vidare till sydvästra Skandinavien
 Fatjanovokultur – arkeologisk kulturgrupp som har fått sitt namn efter byn Fatjanovo i Jaroslavl oblast, Ryssland